Jason Love (basketballer), Amerikaans basketballer
 Jason Love (motorcoureur), Australisch motorcoureur